Copa puede referirse a:

 Copa, un vaso destinado a contener líquido;

Vasijas 
Copa de flauta es una copa estrecha y alta para el consumo de cava
Copa de cráneo es una copa para beber hecha con un cráneo humano
Copa de Pitágoras, recipiente trucado en forma de copa;

Botánica y zoología 
 Copa (botánica), parte superior de las ramas y hojas de los árboles altos se denomina copa de los árboles;
 La poda de copa, realizada en el primer año a los árboles;

 Copa (zoología), un género de arañas;

Deportes 
 Se llama copa a una competición deportiva.
Trofeo, premio que se da al ganador de una competencia;
 Copa Mundial de Fútbol
 Copa América
 Copa Libertadores de América
 Copa Sudamericana
 Copa del Rey de Fútbol
 Copa Davis

Indumentaria 
La copa es la parte hueca de los sujetadores;
El sombrero de copa es un tipo especial de sombrero.

Geografía 
Copa (montaña), una montaña en la Cordillera Blanca, Perú

Otros usos 
Copa de Rubin, ilusión óptica;
 Copa Airlines, aerolínea de Panamá.
Copa menstrual, recolector de menstruación.
A un tipo especial de brasero;
 En la baraja española, la copa es uno de los palos de la baraja;
 En Venezuela se conoce como copa al tapacubos de los vehículos